Гай Элий Пет
Публий Элий Пет (консул 337 года до н. э.)
Квинт Элий Пет (понтифик)
Секст Элий Пет Кат (юрист)

См. также
Элия Петина